Литвиновка (), поселок, 
Велико-Бурлукский поселковый совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321455115. Население по переписи 2001 г. составляет 24 (8/16 м/ж) человека.

Географическое положение 
Посёлок Литвиновка находится в 2-х км от реки Великий Бурлук и села Лебедевка.
В 2-х км проходит железная дорога, станция Березник, и  автомобильная дорога .
По поселку протекает пересыхающий ручей на котором сделано запруду.

История 
 1750 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района